Коноховка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Коноховка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Коноховка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.